Suurküla (Storby) kan syfta på:

 Suurküla, Harjumaa – en by i Lääne-Harju kommun i Estland
 Suurküla, Põlvamaa – en by i Laheda kommun i Estland
 Suurküla, Raplamaa – en by i  Märjamaa kommun i Estland
 Suurküla – en by på Lilla Rågö i Estland, se Storbyn, Lilla Rågö
 Suurküla – en by på Stora Rågö i Estland, se Storbyn, Stora Rågö
 Suurküla – en by på Nargö i Estland, se  Storbyn, Nargö